De Armeense Eerste Divisie (Armeens: Հայաստանի առաջին խումբ) is een voetbalcompetitie op het tweede niveau en wordt georganiseerd door de Armeense voetbalbond.

De competitie ging na de onafhankelijk van Armenië in 1992 van start en bestaat momenteel uit zeven teams. Een aantal deelnemende teams zijn de tweede elftallen van clubs uit de Bardzragujn chumb, de hoogste Armeense afdeling. Het hoogst eindigende team, dat geen tweede elftal is, promoveert.

Sinds het seizoen 2011 spelen er alleen tweede teams in de competitie. Na het seizoen 2011 werd er van een kalenderjaarcompetitie overgestapt op een najaar-voorjaar competitie. Het seizoen 2012/13 loopt daarom extra lang van maart 2012 tot mei 2013. Het aantal teams nam in de loop der seizoenen allengs toe. In 2019-2020 bestaat de competitie uit 18 teams waaronder 6 teams uit tweede elftallen van clubs uit de Bardzragujn chumb. De competitie 2019/20 werd vanwege COVID-19 gestaakt en lijstaanvoerder FC Van promoveerde.

Kampioenen en nummers twee 

Armeense voetbalcompetitie